Байконур:

Объекты 
 «Байконур» — первый и крупнейший в мире (по площади) космодром, расположен на территории Казахстана.
 Байконур — река в Казахстане.
 «Байконур» — федеральный космический центр, бывшее предприятие Роскосмоса на космодроме Байконур.
 «Байконур» — кинотеатр в Алма-Ате.
 «Байконур» — станция метро в Алма-Ате.
 «Байконур» — инсталляция Николая Полисского и Никола-Ленивецких промыслов 2005 года во внутреннем дворике Третьяковской галереи на Крымском Валу.
 «Байконур» — футбольный клуб из Кызылорды.
 (2700) Байконур — типичный астероид главного пояса, который был открыт 20 декабря 1976 года советским астрономом Николаем Черных.

Населённые пункты 
 Байконур — город в Казахстане, административный и жилой центр космодрома Байконур, имеет статус города республиканского значения Казахстана и федерального значения России.
 Байконур — село в Улытауском районе Карагандинской области Казахстана, бывший шахтёрский посёлок.
 Байконур — микрорайон в Житомире, созданный для советских служащих космодрома Байконур (Казахстан) и их семей, переехавших на постоянное место жительство в Украину.
 Байконур — микрорайон в Зеленоградске Калининградской области, созданный для российских служащих космодрома Байконур (Казахстан) и их семей, переехавших на постоянное место жительство в Россию.
 Байконур — микрорайон в Калуге, созданный для российских служащих космодрома Байконур (Казахстан) и их семей, переехавших на постоянное место жительство в Россию.
 Байконур — микрорайон в Чебоксарах, созданный для российских служащих космодрома Байконур (Казахстан) и их семей, переехавших на постоянное место жительство в Россию.

См. также 
 
 Байконуров, Омирхан Аймагамбетович

Примечания